Alexa puede referirse a:

 Alexa Internet, empresa que monitoriza el tráfico de la web.
 Amazon Alexa, asistente virtual desarrollado por Amazon.
 Alexa Grace, actriz pornográfica estadounidense.